Крушинино — название населённых пунктов:

Россия 
 Крушинино — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Крушинино — деревня в Опочецком районе Псковской области.